Oscar Hernández (né en 1954) : musicien américain de salsa.
 Óscar Hernández (né en 1978) : joueur espagnol de tennis.
 Óscar Hernández (né en 1992) : coureur cycliste espagnol.
 Oscar Hernández (né en 1993) : joueur vénézuélien de baseball.